Classi di navi della Marine nationale portanti il nome di Roland-Michel Barrin de La Galissonière

 Classe La Galissonnière (nave da battaglia)
 Classe La Galissonnière (incrociatore)
 Classe La Galissonnière (T 56)